YEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Elliot Lake (Canada)
 yel – codice ISO 639-3 della lingua yela